santa-marianensi – abitanti di Santa Maria do Pará
santa-marianensi – abitanti di Santa Mariana